Sovrani di Lituania – lista dei regnanti del Granducato di Lituania (1236-1569), della Confederazione polacco-lituana (1569-1795) e della Lituania sotto dominazione russa (1795-1918)
Presidenti della Lituania – lista dei Presidenti della Repubblica di Lituania (1919-1940 e dal 1990) e della Repubblica Socialista Sovietica Lituana (1940-1990)